Галея (Galea)

 Галея — прізвище
 Галея — римський шолом.
 Галея — рід гризунів.
 Галея — елемент морфології максил.